Автомобильные дороги России — система автомобильных дорог (автодорог, АД) Российской Федерации, заложенная исторически в Российской империи сетью почтовых трактов и построенная в советское время.

Включает в себя автодороги общего пользования федерального, регионального и местного значения. Управляется органами власти того или иного уровня, в соответствии с законодательством.

Сеть автодорог 
Большинство дорог на территории России образуют замкнутую федеральную сеть, плотность которой в европейской части России наибольшая и уменьшается по мере движения на север и восток. Плотность автодорог на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов является наименьшей, многие из них не соединены с федеральной сетью. Около 10 % населения проживает в регионах, где отсутствует выход на сеть круглогодично эксплуатируемых дорог.

Конфигурация сети автодорог на европейской территории страны имеет форму звезды, унаследованную от сети гужевых дорог Российской империи: все основные дороги расходятся лучами от Москвы. Такая топология сети является следствием слабых горизонтальных связей между городами и регионами государства и страны.

Общая протяжённость российской сети автодорог общего пользования федерального, регионального и местного значения оценивалась Росстатом по состоянию на 2013 год в , в том числе  с твёрдым покрытием. Протяжённость автомобильных дорог федерального значения, по данным Росстата, составляет .

С 31 декабря 2000 г. до 31 декабря 2013 г. протяжённость автодорог общего пользования в России выросла с 584 тыс. км до 1 млн 396 тыс. км. (рост 139 %). Протяжённость дорог с твёрдым покрытием увеличилась на 85 %: с 532 тыс. км до 984 тыс. км.

См. также Список стран по длине сети автомобильных дорог.

Классификация 

В соответствии с Законом «Об автомобильных дорогах…» автомобильные дороги по значению и собственности подразделяются на следующие категории:
 Автомобильные дороги федерального значения. Список этих дорог утверждается Правительством России. Находятся в собственности Российской Федерации.
 Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения. Критерии отнесения дорог к этой категории утверждаются субъектом России. Находятся в собственности субъектов России.
 Автомобильные дороги местного значения. Дороги в границах поселений (муниципального района, городского округа), не попадающие в другие категории. Находятся в собственности поселений.
 Частные автодороги. Дороги, находящиеся в собственности физических и юридических лиц.

Учёт и нумерация автодорог 
Сведения обо всех дорогах подлежат включению в Единый государственный реестр автомобильных дорог России, ответственность за ведение которого возложена на Минтранс России. Любое лицо вправе получить платную выписку из реестра. Это позволяет чётко идентифицировать лицо, обязанное содержать соответствующую дорогу, что ранее в ряде случае оказывалось затруднительным, позволяло уклоняться от ответственности за ущерб, причинённый вследствие ненадлежащего состояния дороги и так далее.

В соответствии с Законом «Об автомобильных дорогах…» автомобильные дороги федерального и регионального значения должны иметь официальные наименования. Для остальных двух категорий дорог наличие наименования не обязательно.

Официальные учётные номера автомобильным дорогам федерального значения присвоены Постановлением Правительства РСФСР от 24.12.1991 № 62 (с изм. и доп.).

Учётные номера дорогам регионального и местного значения должны присваиваться их собственниками. Фактически на картах автомобильных дорог продолжают использоваться исторические номера, присвоенные автодорогам регионального и местного значения в советское время. Многие дороги вовсе не имеют учётных номеров.

Протяжённость автомобильных дорог 
Протяжённость автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения по субъектам Российской Федерации основана по данным Росавтодора и Росстата (c 2012 г. с учётом протяжённости улиц).

Платные автомобильные дороги 

Закон «Об автомобильных дорогах…» позволяет принимать решение об использовании на платной основе как автомобильных дорог целиком, так и их участков. Платными могут объявляться как (а) дороги, построенные частными инвесторами на основании концессионных соглашений, так и (б) дороги федерального, регионального и местного значения, построенные за счёт средств соответствующих бюджетов. Закон не ограничивает срок, на который автодорога может быть объявлена платной.

При объявлении автодороги платной владельцам транспортных средств должна быть обеспечена возможность альтернативного бесплатного проезда по автомобильной дороге общего пользования, протяжённость которой не должна превышать протяжённость платной дороги более, чем втрое.

Первый платный участок длиной около 20 км открылся в 1998 году на федеральной автодороге  «Дон».

Строительство и реконструкция дорог 
Доля горожан, которые оценивают состояние автомобильных дорог (состояние дорожного полотна, разметку, размещение светофоров и знаков) как хорошее или скорее удовлетворительное в 2012 г. составила 41 % (40 % в 2011 г.).

Существует консенсус в оценке того, что текущая протяжённость и качество федеральной сети автодорог являются недостаточными с учётом масштабов и уровня автомобилизации России (для сравнения: протяжённость дорог США составляет 6,4 млн км, Индии — 3,4 млн км). Однако до последнего времени строительство новых дорог велось низкими темпами.

В Транспортной стратегии России и поручениях главы государства ключевой задачей транспортного комплекса на период 2014—2030 годов определён переход к инновационному типу развития. Это предполагает создание новых технологий и материалов, их совершенствование и использование. 

Кроме того, в соответствии с Транспортной стратегией России до 2030 года общая протяжённость дорожной сети автодорог России при инновационном развитии российской экономики должна достигнуть 1,7 млн км (+54 %). Предстоит существенно увеличить темпы строительства и реконструкции дорог, создать новую систему автомагистралей, обеспечивающих движение транзитных автомобильных потоков в обход населённых пунктов с подъездами к ним. Планируется создание дорожной сети для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, в том числе для комплексного освоения новых территорий Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время при строительстве дорог применяется технология асфальтобетонного покрытия, не слишком пригодная для климата России и не слишком долговечная в плане ремонта. По мнению исследователей, использование такой технологии ведёт в финансово-технологический тупик. Выходом из него могло бы стать использование бетонных технологий, в частности технологии бетонных плит, стянутых стальными тросами, которая активно используется в США, позволяя строить дороги, которые могут не ремонтироваться вплоть до 50 лет. Однако строительство данных дорог является серьёзно дорогим. К тому же, в России из-за слишком маленькой распространённости бетонных дорог (3%), практически нет опыта в строительстве таких дорог. 

Ситуация может измениться в связи с тем, что проблема используемых дорожных технологий рассмотрена в послании Президента России Федеральному Собранию (12 ноября 2009). Например, восточный обход Новосибирска (часть дороги ) планируется строить с применением цементобетонного покрытия.

В 2021 году Счётная палата Российской Федерации изучила, как в последние годы развивались и применялись новые технологии на практике. Анализ показал, что развитие дорожной отрасли пока нельзя назвать инновационным. Так, по словам аудитора СПРФ Валерия Богомолова, в период 2018—2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым. Вместе с тем 168 технологий и материалов или 63,6% по факту не являются новыми, например, в качестве инновационных технологий применялась разработанная еще советскими учеными укладка нетканого синтетического материала родом из 1977 года.

Инфраструктура и придорожный сервис 
Наибольшее развитие получила сеть АЗС, главным образом, за счёт активного строительства новых станций игроками федерального и местного уровней в 2000-е годы. Остальные виды придорожного сервиса (точки общественного питания, мотели, автосервис и техпомощь, справочные услуги и др.) развиты недостаточно. Плотность и качество инфраструктуры существенно ниже в восточных регионах России.

Оценка качества

Опросы населения

Рейтинги 
Россия в рейтинге качества автомобильных дорог, составляемом Всемирным экономическим форумом:
 2019 год — 99-е место из 141 рассмотренной страны
 2018 год — 104-е место из 140
 2017 год — 114-е место из 137
 2016 год — 123-е место из 138
 2015 год — 123-е место
 2014 год — 124-е место из 144
 2013 год — 136-е место из 148
 2012 год — 136-е место из 144
 2011 год — 130-е место из 142

См. также 
 Автомобильные дороги СССР

Примечания

Ссылки 
 Перечень нормативной документации для проектирования автомобильных дорог в России.

Россия
 
Транспорт в России